Clúster (del inglés cluster) es la adaptación al  español de este tecnicismo inglés. La traducción literal al español es racimo, conjunto, grupo o cúmulo:
 En informática:
 Clúster se aplica a los conjuntos o conglomerados de ordenadores construidos mediante la utilización de hardware comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora.
 Clúster Un clúster se puede definir como un sistema de procesamiento paralelo o distribuido. Son los responsables de equilibrar la carga de trabajo entre los servidores. Se han desarrollado en varias ramas, aplicaciones para de alto cómputo, servidores web, comercio electrónico y bases de datos de alto rendimiento. 
 Clúster, referido a un sistema de archivos, es un conjunto contiguo de sectores que componen la unidad más pequeña de almacenamiento de un disco.
 Clúster de alta disponibilidad es un conjunto de dos o más máquinas que se caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos y por estar constantemente monitorizándose entre sí.
 Clúster de alto rendimiento es un conjunto de ordenadores que está diseñado para dar altas prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo.
 En ciencias:
Clúster de genes es un agrupamiento de genes relacionados entre sí, que se encuentran en un sector de un cromosoma.
 Clúster en epidemiología es una agrupación de casos en un área dada, en un período particular sin considerar si el número de casos es mayor que el esperado.
 Clúster en física es un pequeño grupo de átomos o moléculas.
 Clúster en química es un conjunto de átomos o moléculas enlazadas que tienen un tamaño intermedio entre una molécula y un sólido masivo.
 Clúster en astronomía es un conjunto de estrellas o galaxias unidas gravitacionalmente.
 Clúster o grupo consonántico en fonética es una serie de consonantes pronunciadas seguidas
 Clúster en música es un tipo de acorde en la música.
 Art Cluster: Interacción artística a través de internet.
 Cluster es una banda musical alemana de Krautrock de los años 1970.
 Clúster en la industria es un nicho o grupo de empresas.
 Misión Cluster es una misión espacial de la ESA.
 Cluster es un manga realizado por CLAMP y continuado por Tamayo Akiyama luego de dejar el grupo, alcanzando seis tankoubons pulicados por la editorial Shinkigensha.

Referencias